F35 steht für:
 eine Starterklasse für Wurfdisziplinen in Paralympischen Sportarten, siehe T35 (Paralympics)
 BMW F35, die Langversion des PKW-Modells F30 von BMW (3er-BMW), siehe BMW F30#Langversion (F35)
 Fietssnelweg 35, einen Radschnellweg in der niederländischen Region Twente, siehe Radschnellwege in den Niederlanden

F-35 steht für:
 das US-amerikanische Kampfflugzeug Lockheed Martin F-35

F35